Fort Hamilton Parkway – stacja metra w Nowym Jorku na Culver Line
 Fort Hamilton Parkway – stacja metra w Nowym Jorku na Sea Beach Line
 Fort Hamilton Parkway – stacja metra w Nowym Jorku na West End Line